Classe Hunt – cacciamine 1916
Classe Hunt – cacciatorpediniere
Classe Hunt – cacciamine 1978